Herálec kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Herálec (ort i Tjeckien, lat 49,69, long 15,99), Vysočina, 
 Herálec (ort i Tjeckien, lat 49,53, long 15,46), Vysočina, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar